Very Long Baseline Array (VLBA) – system 10 radioteleskopów z centrum zdalnego sterowania (ang. Array Operations Center) położonym w Socorro w stanie Nowy Meksyk w USA, które podlega pod National Radio Astronomy Observatory. Radioteleskopy współpracują jako największy wyspecjalizowany, pełnoetatowy instrument astronomiczny, wykorzystujący technikę interferometrii wielkobazowej. Jego budowa rozpoczęła się w lutym 1986, a została ukończona w maju 1993. Pierwsza obserwacja wykorzystująca wszystkie 10 jednostek miała miejsce 29 maja 1993. Całkowity koszt budowy wyniósł 85 milionów USD ().

Każda stacja VLBA składa się z anteny satelitarnej o średnicy 25 metrów (82 stóp) i sąsiadującego z nią budynku sterowni, w którym znajduje się komputer stacji, magnetofony i inne urządzenia związane ze zbieraniem sygnałów radiowych, odbieranych przez antenę. Każda z anten waży 218 ton, a jej wysokość, gdy jest skierowana pionowo, jest porównywalna do wysokości 10-piętrowego budynku. Najdłuższa linia bazowa (odległość między stacjami) w systemie ma długość 8611 km, a najkrótsza 52 km.

Radioteleskopy VLBA znajdują się w (w nawiasach kwadratowych zapisano skróty nazw):
 [MK] Mauna Kea, Hawaje ()
 [BR] Brewster, Waszyngton ()
 [OV] Owens Valley, Kalifornia ()
 [KP] Kitt Peak, Arizona ()
 [PT] Pie Town, Nowy Meksyk ()
 [LA] Los Alamos, Nowy Meksyk ()
 [FD] Fort Davis, Teksas ()
 [NL] North Liberty, Iowa ()
 [HN] Hancock, New Hampshire ()
 [SC] Saint Croix, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych ()

Dodatkowe 3 radioteleskopy i jeden system radioteleskopów są dołączane do VLBA przez okres do 100 godzin w przeciągu 4 miesięcy. W tej konfiguracji system nazywany jest High-Sensitivity Array. Radioteleskopy te to (w nawiasach kwadratowych zapisano skróty nazw):
 [Y27] Very Large Array, Nowy Meksyk ()
 [GB] Radioteleskop Green Bank, Wirginia Zachodnia ()
 [AR] Obserwatorium Arecibo, Portoryko ()
 [EB] radioteleskop Effelsberg, Niemcy ()

Odległości i rozdzielczości kątowe 
Odległości pomiędzy radioteleskopami (km):

Maksymalna rozdzielczość kątowa:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Interferometry
Radioteleskopy